Balići (Novi Travnik), een plaats in de gemeente Novi Travnik in Bosnië-Herzegovina
 Balići (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje